Puerto Lempira kan syfta på:

Honduras 

 Puerto Lempira (kommun), Departamento de Gracias a Dios, 
 Puerto Lempira (departementshuvudort), Departamento de Gracias a Dios,